

Massaranduba est une municipalité de l'État de la Paraïba,
 Massaranduba est une municipalité de l'État de Santa Catarina,
 le massaranduba est l'appellation commerciale du bois fourni par plusieurs espèces d'arbres du genre Manilkara.

Homonymie de toponyme